Ereğli puede referirse a:

 Ereğli, una ciudad y distrito en la provincia de Konya, en el centro-sur de Turquía. Corresponde a la antigua Heraclea Cybistra.
 Ereğli, una ciudad y distrito en la provincia de Zonguldak, en el centro-norte de Turquía. Corresponde a la antigua Heraclea Póntica.
 Ereğli, una ciudad y distrito en la provincia de Tekirdağ, al noroeste de Turquía. 
 Ereğli, un pueblo en el distrito de Karamürsel, en la provincia de Kocaeli, al noroeste de Turquía.